

Sport 
 Baltimore Flyers – ex squadra di calcio statunitense
 Bristol Flyers – squadra di pallacanestro britannica
 Fayetteville Flyers – ex squadra di pallacanestro statunitense
 Fort Worth Flyers – ex squadra di pallacanestro statunitense
 Grampian Flyers – squadra di pallacanestro britannica
 Kloten Flyers – squadra di hockey su ghiaccio svizzera
 New Jersey Flyers – ex squadra di pallacanestro statunitense
 Philadelphia Flyers - squadra di hockey su ghiaccio statunitense
 Richmond Flyers – ex squadra di hockey su ghiaccio britannica